Filó János (1722–1786) kanonok, főesperes, szemináriumi igazgató, filozófus
 Filó János (1823–1897) református lelkész, teológiai tanár
 Filó János (1852–1917) gyógyszerész, tanácsos
 Filó János (1937) könyvtárvezető, polgármester